Maclaurin oder MacLaurin ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Maclaurin (1698–1746), schottischer Mathematiker
 Ian MacLaurin, Baron MacLaurin of Knebworth (* 1937), britischer Geschäftsmann
 James Scott Maclaurin (1864–1939), neuseeländischer Chemiker
 Richard Cockburn Maclaurin (1870–1920), neuseeländischer Physiker und Präsident des Massachusetts Institute of Technology
 Charles MacLaurin (1872–?), australischer Mediziner

Siehe auch:
 McLaurin